Исаак Маркус Йост (, 22 февраля 1793 — 22 ноября 1860, Франкфурт-на-Майне) — немецкий историк, филолог, переводчик и педагог, известен работами по истории еврейского народа.

Биография

Исаак Маркус Йост родился 22 февраля 1793 года в Бернбурге. Учился в университетах Гёттингена и Берлина. Преподавал сначала в Берлине, затем, с 1835 года — в Еврейской коммерческой школе во Франкфурте. Как филолог Йост интересовался англистикой и германистикой: ему принадлежат учебники английского языка (, 1826) и немецкой стилистики (, 1835), словарь к пьесам Уильяма Шекспира и др.

Преимущественную известность и признание, однако, Йост получил своими трудами по истории еврейского народа: «Историей евреев со времен Маккавеев и до наших дней» (, 1820—1829, в 9 томах), «Новейшей историей евреев в 1815—1845 гг.» (, 1846—1847) и «Историей иудаизма и его сект» (, 1857—1859). Йосту принадлежит также издание Мишны (1832—1834) с частичным переводом на немецкий и оригинальными комментариями.

Йост активно выступал как публицист по еврейским вопросам, защищая иудаизм от негативно настроенных по отношению к нему христианских авторов. Он также был соредактором исторического журнала «Анналы Израиля» (, 1839—1841) и журнала «Сион» (1841—1842).

Литература 
 .
 Goldschmidt, Jahrb. für d. Gesch. d. Jud., III (Nachruf);
 Zirndorf, J. M. Jost u. seine Freunde, Цинциннати, 1886;
 Hebräische Briefe у. S. D. Luzzato, 1900;
 A. Berliner, Aus d. schriftl. Nachlass d. Gebrüder Jolies, Берлин, 1909;
 Bernfeld, Toldot ha-Reformation, 1900;
 Allg. Deutsche Biographie, XIV, 577.

Историки Германии
Филологи Германии
Переводчики Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 22 февраля
Умершие 22 ноября
Родившиеся в 1793 году
Умершие в 1860 году
Историки по алфавиту
Педагоги Германии